Mineiro, en portugais, désigne ce qui se rattache à l'État brésilien du Minas Gerais.

Personnalités 

 Mineiro, nom usuel de Carlos Luciano da Silva (1975-), footballeur international brésilien.

 Alan Mineiro (1987-), footballeur brésilien.
 Alex Mineiro, de son vrai nom  Alexander Pereira Cardoso (1990-), footballeur brésilien.
 Léo Mineiro (1990-), footballeur brésilien.

Toponyme 

 le triangle Mineiro, région de l'ouest de l'État du Minas Gerais ;
 le triangle mineiro et Haut-Paranaíba, une des mésorégions de l'État du Minas Gerais ;
 le rio Mineiro, cours d'eau de l'État du Rio Grande do Sul.

Sport 
 Le Clube Atlético Mineiro, club brésilien de football basé à Belo Horizonte  Minas Gerais).

Divers 
 Mineiro, accent caractéristique parlé au cœur de l'état brésilien de Minas Gerais.